El nombre Gabriel Vargas puede referirse a:

 Gabriel Vargas (1983-), futbolista chileno.
 Gabriel Vargas (1915-2010), historietista mexicano.
 Gabriel Vargas (1947-), filósofo mexicano.